Иван Тарханов:
 Тарханов, Иван Васильевич (1780—1848) — угличский портретист.
 Тарханов, Иван Ефимович (1921—2009) — правовед.
 Тарханов, Иван Михайлович (1926—2004) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Тарханов, Иван Романович (1846—1908) — российский физиолог, переводчик, педагог и популяризатор науки.